Rosendo est un sorcier nagual mexicain (de l'État d'Oaxaca), membre de la lignée chamanique Grau de don Juan Matus, d'après Carlos Castaneda. Il s'agit certainement du pseudonyme d'un indien.

Description 
Par sa pratique, il s'apparente aux sorciers d'antan, et aux anciens voyants.

Il a reçu le don de se transformer par six modifications possibles du point d'assemblage.

Il est le maître direct de don Elias Ulloa, et l'élève de don Lujan.

Sources 
Carlos Castaneda, The Power of Silence, (La Force du silence), 1987, . 

Spiritualité autres
Personnalité du chamanisme
Carlos Castaneda